Георг Людвиг Август Фо́лькенс (; 1855—1917) — немецкий ботаник.

Биография 
Георг Фолькенс родился в Берлине 13 июля 1855 года. Учился в Вюрцбургском и Берлинском университетах у профессоров Юлиуса фон Закса и Александра Брауна. В 1882 году под руководством профессора Симона Швенденера получил в Берлинском университете степень доктора философии.

В 1884—1885 путешествовал Фолькенс по пустыням Египта. В 1887 году прошёл хабилитацию в Берлине, став приват-доцентом Берлинского университета. Одновременно работал волонтёром вместе с Адольфом Энглером и, позднее, со Швенденером. С 1892 по 1894 исследовал гору Килиманджаро, в 1897 году издал книгу, в которой обобщал результаты своих наблюдений. В 1895 году Георг Фолькенс стал профессором Берлинского университета.

С 1898 года Фолькенс работал в Берлинском ботаническом музее главой отделения по флоре колоний. В 1899—1900 посетил Каролинские острова, в 1901—1902 изучал флору окрестностей Бейтензорга.

С 1903 года Фолькенс преподавал в школе садоводов в Ботаническом саду Берлин-Далем.

10 января 1917 года Георг Людвиг Август Фолькенс скончался.

Некоторые научные работы

Роды растений, названный в честь Г. Фолькенса 
  [= ]
  [= ]
 
  [= ]

Примечания

Литература 
 

Ботаники Германии
Ботаники по алфавиту
Ботаники XIX века
Ботаники XX века